Geografia: Sarpedon fou un promontori de la costa de Cilícia.
 Astronomia: Sarpedon és un asteroide.
 Mitologia grega: 
 Sarpèdon (fill de Laodamia), heroi i rei de Lícia mort per Pàtrocle durant la guerra de Troia.
 Sarpèdon (fill d'Europa).